Galliano har flere betydninger:

 Galliano (drik) -- en alkoholisk drik.
 John Galliano -- en engelsk tøjdesigner.
 Richard Galliano -- en fransk – italiensk harmonikaspiller.
 Galliano (band) -- et engelsk jazz-funk dance band fra 1990'erne.